Ссылка в Уфу — наказание в Русском царстве, Российской империи и СССР, заключавшееся в насильственном переселении человека на жительство в Уфу.

История 
В связи с былой неразвитостью транспорта и связи, отдаленностью от столиц России город Уфа и Башкирский край с начала XVII века служили местом ссылок. В Уфу отправляли на службу дворян, штрафованных солдат и офицеров, ссылали виновных и невинно оговоренных. Часто это были образованные и культурные люди, «уголовников» в Уфу почти не ссылали.

Уфимская ссылка не была пожизненной. В числе первых в 1601 году в Уфу за воровство был сослан воевода города Еренска А. И. Репнин, проживший там два года. В 1602 г. из пелымской тюрьмы отправлены в Уфу Романов, Иван Никитич (дядя будущего царя) и Василий Романов. В 1605 году в Уфу воеводой был сослан Никита Васильевич Годунов, проживший здесь 6 лет.

В конце XVII в. в Уфу была сослана вся родня участника заговора против царя Петра I думного дьяка Шакловитого.

В числе первых ссыльных в Уфе были и поляки, сосланные после третьего раздела Речи Посполитой в конце XVIII века.
После подавления восстаний в 1772 года в Уфу было сослано больше 250 человек.

В XIX веке в Уфу отправляли в изгнание офицеров, чиновников, студентов и солдат из числа декабристов, петрашевцев, участников польского восстания 1830—1831 годов, участников восстания Семеновского полка в 1831—1863 годах (связанные с польскими волнениями). Военнопленные французы капитан Клиор-Мартин Тестард и подпоручики Ян Валюзио, Бартоломей Клиод и Клауд Пикардо попали в Уфу в сентябре 1813 года после наказания за то, что бежали домой из Минска.

В 1817—1821 году в край, включая Уфу, сосланы по приговорам военных судов из Новгородской, Курской и Харьковской губерний 20 офицеров и гражданских чиновников, принимавших участие в волнениях военных поселенцев; 261 военный поселенец из числа «зачинщиков» Чугуевского восстания; 276 солдат — участников восстания Семеновского полка. Харьковский городской голова Алексей Михайлович Рудаков в середине XIX века был выслан в Уфу за свою непокорность — конфликтовал местным генерал-губернатором.

Число политических ссыльных в Уфе увеличилось с конца 19 века. В Уфе отбывали ссылку народовольцы О. В. Аптекман, С. Я. Елпатьевский, П. И. Кларк.

На рубеже 19-20 веков в Уфу были высланы из С.-Петербурга и Москвы участники рабочего и социал-демократического движения. В 1897 году в Уфу был выслан А. Д. Цюрупа, организовавший социал-демократический кружок, куда входили ссыльные студенты Санкт-Петербургского и Киевского университетов В. Н. Крохмаль, С. Н. Салтыков, члены студенческого социал-демократического кружка в Казани К. К. Газенбуш, высланные за революционную работу в Санкт-Петербурге, А. И. Свидерский, О. И. Чачина и др. В ссылке в Уфе находилась Н. К. Крупская (1900). Н. К. Крупскую приговорили к трехлетней ссылке в Уфу за революционную деятельность. В Уфе был создан опорный пункт газеты «Искра», установлена постоянная связь с Лениным, которому посылались письма деньги на издание газеты. В Уфе Н. К. Крупская жила и работала в доме по улице Кирова.

Валентинов, Николай Владиславович — русский публицист, философ, экономист был сослан в Уфу за революционную социал-демократическую деятельность в начале XX века.

После Октябрьской революции БАССР вновь стала местом ссылок. В Уфе отбывали ссылку лидер левых эсеров М. А. Спиридонова, работавшая в Уфе консультантом-экономистом в Башкирская республиканской конторе Государственного банка СССР, ныне Национального банка РБ, академик М. К. Любавский (обвинен в антисоветском заговоре по «академическому делу» — «делу академика Платонова», в ссылке на 5 лет), профессор БГУ И. С. Киссельгоф. Злобин, Павел Владимирович в 1923 гобу был обвинен в антисоветской деятельности, принадлежности к партии эсеров и выслан на 2 года в Уфу.

С 1934 года в Уфе был в ссылке писатель Анатолий Рыбаков. Здесь он работал инженером на одном из автопредприятий.

Художник Парижской академической живописи Ваган Шакарян прошел ссылку в Уфе, за то, что родился в Турции, жил в Болгарии, учился в Париже.

В 1935 года в Уфу ссылались ни в чем не повинные ленинградцы с семьями в результате массовых репрессий, последовавших после убийства члена Политбюро ЦК ВКП(б), первого секретаря горкома партии Сергея Кирова по специальному циркуляру НКВД СССР от 27 февраля 1935 года «О выселении из Ленинграда и пригородов контрреволюционных элементов».

30 июля 1940 года в Уфу под надзор КГБ СССР был отправлен смещеный с должности президента буржуазной Эстонии Константина Пятса со своей семьей (с сыном, невесткой и двумя внуками).

В годы 1 и 2 мировых войн в Уфу ссылались этнические немцы. Так в 1915 году Пауль Тиман, как этнический немец был сослан в Уфу. Со второй половины Великой Отечественной войны в Уфе находились в плену немцы и венгры. Пленные работали в городе Черниковске (ныне уфимский микрорайон) на стройках, заводах, на добыче кирпичной глины.

В 1944 году в Уфу были привезены из Крыма по железной дороге депортированные греки-понтийцы и болгары. Здесь они работали на нефтехимических заводах города.

Литература 
Гвоздикова И. М. Оренбургская политическая ссылка на дворянском этапе освободительного движения в России //Социально-экономическое и политическое развитие Башкирии в конце XVI — начале XX в. Уфа, 1992.

Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. т. 2. В-Ж. 2006. −624 с. ISBN 5-88185-062-9.; т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; т. 6. Советы нар. хозяйства. -У. 2010. −544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. −624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
 http://ufa-gid.com/encyclopedia/ssilka.html
 http://posredi.ru/enc_S_Ssilka_ufimskaya.html
 http://www.journal-ufa.ru/index.php?id=3261&num=145
 http://vechufa.ru/exclusive/1145-csylka.html

Примечания 

Ссылка
История Уфы